Het seizoen 1969/70 van de Tweede divisie van het Nederlandse Betaalde voetbal was het veertiende seizoen van de Tweede Divisie. Heerenveen werd kampioen en promoveerde naar de Eerste divisie.

Tweede divisie

Deelnemende teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Voetnoten

1969/70
Competitievoetbal 1969/70